

Праздники и памятные дни 
См. также: :Категория:Праздники 22 мая

Международные 
  — Международный день биологического разнообразия.
 Всемирный день го́тов

Национальные 
  — День национального единства (образование единой Йеменской Республики).

Религиозные 
 Православие ⟨Русская православная церковь)

 память пророка Исаии (VIII до н. э.);
 память мученика Христофора Ликийского (ок. 250);
 День памяти святого Николая Чудотворца (345): перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Барград (1087);
 Память преподобного Дионисия Радонежского (1633)
 память преподобного Иосифа Оптинского (1911);
 память преподобного Шио (Симеона) Мгвимского (VI) (Грузинская православная церковь);
 память священномученика Димитрия Воскресенского, пресвитера (1938);
 память священномученика Василия Алексеевича Колосова, пресвитера (1939);
 память Перекопской иконы Божией Матери

Именины 
 Православные: Николай, Северин, Сергей, Денис.

События 
См. также: :Категория:События 22 мая

До XVIII века 
 853 — Олаф Белый, сын короля Норвегии, принял в подчинение викингов и датчан в Ирландии и сделал Дублин её столицей.
 1455 — первой битвой при Сент-Олбансе началась война Алой и Белой Розы.
 1551 — протестантские князья Священной Римской империи заключили Торгауский договор, закрепивший лидерство курфюрста Морица Саксонского.
 1498 — приоратом Флорентийской республики объявлен смертный приговор Савонароле, отлучённому от церкви в июне 1497 года за попытку свержения папы Александра VI.

XVIII век 
 1756 — в Петербурге сенатским указом учреждены Волковское и Смоленское кладбища — ныне известнейшие петербургские некрополи.
 1769 — отлит колокол для часов Спасской башни Московского Кремля.
 1781 — начало осады Девяносто-Шестого, британского форта в Южной Каролине.
 1785 — в Москве прошла закладка Дома Пашкова, в котором ныне располагается Российская государственная библиотека.

XIX век 
 1807 — Военно-Морской Флот Российской империи под командованием адмирала Д. Н. Сенявина разгромил турецкие корабли в Дарданелльском сражении.
 1809 — второй день битвы при Асперн—Эсслинге.

 1831 — бой при Нуре в ходе польского восстания.
 1846 — в Нью-Йорке основано информационное агентство «Associated Press».
 1849 — Авраам Линкольн получил патент за номером 6469 на конструкцию плавучего дока. До сих пор он единственный президент США — обладатель патента за изобретение.
 1856 — в Москве основана Третьяковская галерея. В этот день русский предприниматель и меценат П. М. Третьяков купил две первых картины для своей коллекции — «Искушение» Н. Г. Шильдера и «Стычка с финляндскими контрабандистами» В. Г. Худякова.
 1862 — в Российской империи издано положение «о заселении предгорий западной части Кавказского хребта кубанскими казаками и другими переселенцами из России … с целью окончательного покорения горских племён».
 1868 — недалеко от Маршфилда (США, штат Индиана) произошло «Великое ограбление поезда».
 1892 — доктор Вашингтон Шеффилд () из Нью-Лондона запатентовал тюбик для зубной пасты.

XX век 
 1906 — братья Райт получили патент на свой летательный аппарат.
 1911 — профессор Технологического института Борис Розинг впервые в мире продемонстрировал на экране электронно-лучевой трубки изображения геометрических фигур — прообразы нынешнего телевизионного изображения.
 1914 — Британия приобрела право на управление нефтяными собственностями в Персидском заливе у англо-персидской нефтяной компании.
 1916 — в Петербурге перед зданием Николаевского кавалерийского училища установлен памятник М. Ю. Лермонтову (скульптор Б. М. Микешин).
 1921 — городские власти Чикаго приняли решение штрафовать на сумму от 10 до 100 долларов женщин, появляющихся на улицах в коротких юбках и с обнажёнными руками.
 1926 — в Италии Муссолини запретил проведение конкурсов красоты, назвав подобные мероприятия аморальными.
 1940 — Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении золотой медали «Серп и Молот» — знака отличия Героя Социалистического Труда.
 1949 — покончил с собой первый министр обороны США Джеймс Форрестол, которому приписывают авторство фразы «Русские идут».
 1950 — китайское коммунистическое правительство предложило Тибету территориальную автономию при условии установления в этой области коммунистической власти.
 1960
 Впервые прозвучали позывные воскресной радиопередачи «С добрым утром!», давшей путёвку в жизнь многим популярным авторам-сатирикам и эстрадным исполнителям.
 В Южной Америке произошло Великое Чилийское землетрясение.
 1966 — 16-летний Брюс Спрингстин вместе со своей первой группой «The Castiles» записал первый сингл «That’s What You Get» вместе с «Baby I». Но эта запись так и не была выпущена в свет.
 1967 — президент Египта Насер, разместив гарнизон в Шарм-эш-Шейхе, объявляет блокаду Тиранского пролива, закрыв израильский порт Эйлат. Casus belli Шестидневной войны.
 1968 — руководство шотландской церкви приняло решение разрешить посвящение женщин в духовный сан.
 1972
 Ричард Никсон стал вторым президентом США, прибывшим в СССР.
 Цейлон принял новую конституцию и провозглашён независимой Республикой Шри-Ланка в составе Содружества, президентом которой стал Уильям Гопаллава ().
 1973 — Роберт Меткалф составил докладную записку для главы PARC о потенциале технологии Ethernet. Этот день общепринято считать днём изобретения данной технологии.
 1977 — последний рейс знаменитого «Восточного экспресса», которым с 1883 года отправлялись путешественники по маршруту Париж — Стамбул.
 1982 — папа римский вместе с английскими и аргентинскими кардиналами отслужил в Риме мессу за установление мира.
 1990
 После многолетнего противостояния Северный и Южный Йемен объединились в единую Республику Йемен.
 Состоялся релиз программной оболочки Windows 3.0 компании Microsoft.
  — Минюст России зарегистрировал Всероссийское общественное движение «Наш дом — Россия».

XXI век 
 
 Крупные столкновения между полицией и крестьянами, выращивающими коку, прошли в Перу. Недалеко от города Тинго Мария, в пригороде столицы страны Лимы, более 800 крестьян устроили несанкционированный митинг, выступая против планов правительства по сокращению плантаций коки.
 Крупный пожар в Пхеньянском метрополитене.
 2007
 В России, в Ульяновской области, прошли похороны Валентины Леонтьевой.
 В Турции в историческом центре Анкары совершён террористический акт. Погибло несколько человек.
 Состоялось первичное размещение акций ВТБ.
 2010 — катастрофа Boeing 737 в Мангалуре (Индия). Погибли 158 человек.
 2011 — атака террористов на базу ВМС Пакистана в Карачи
  — военный переворот в Таиланде.
  — катастрофа A320 под Карачи (Пакистан).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся 22 мая

До XIX века 
 1709 — Якоб Штелин (ум. 1785), первый историк русского искусства, создатель уникального театра фейерверков.
 1733 — Юбер Робер (ум. 1808), французский пейзажист.
 1783 — Уильям Стёрджен (ум. 1850), английский физик, электротехник, изобретатель электродвигателя.

XIX век 
 1808 — Жерар де Нерваль (наст. фамилия Лабрюни; ум. 1855), французский поэт-романтик, прозаик и переводчик.
 1813 — Рихард Вагнер (ум. 1883), немецкий композитор и дирижёр, крупнейший реформатор оперы.
 1816 — Павел Зарубин (ум. 1886), русский механик-самоучка, изобретатель.
 1824 — Амели Линц (урожд. Амели Шпайер, творч. псевдоним Амалия Годин; ум. 1904), немецкая писательница.
 1840 — Марко Кропивницкий (ум. 1910), украинский драматург, актёр, режиссёр и певец.
 1844 — Мэри Кэссетт (ум. 1926), американская художница, живописец и график.
 1849 — Астон Уэбб (ум. 1930), английский архитектор.
 1859 — сэр Артур Конан Дойль (ум. 1930), знаменитый английский писатель, создатель Шерлока Холмса.
 1879 — Симон Петлюра (убит в 1926), украинский военный и политический деятель.
 1885 — Джакомо Маттеотти (убит в 1924), один из лидеров Итальянской социалистической партии.
 1891 — Иоганнес Роберт Бехер (ум. 1958), немецкий поэт и писатель, министр культуры ГДР.

XX век 
 1904 — Пётр Соболевский (ум. 1977), актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР.
 1905
 Вилем Завада (ум. 1982), чешский поэт и переводчик.
 Леонид Мартынов (ум. 1980), русский советский поэт и журналист, переводчик, мемуарист.
 1907
 Лоренс Оливье (ум. 1989), британский актёр и режиссёр театра и кино, сценарист, продюсер, лауреат трёх премий «Оскар», трёх «Золотых глобусов» и др. наград.
 Эрже (наст. имя Жорж Проспер Реми; ум. 1983), бельгийский художник комиксов.
 1912 — Герберт Чарлз Браун (ум. 2004), американский химик-органик, лауреат Нобелевской премии (1979).
 1913 — Никита Богословский (ум. 2004), композитор, дирижёр, пианист, народный артист СССР.
 1914 — Николай Макаров (ум. 1988), советский конструктор оружия, Герой Социалистического Труда.
 1920
 Томас Голд (ум. 2004), американский астроном, один из авторов теории стационарной Вселенной.
 Николай Гринько (ум. 1989), актёр театра и кино, народный артист Украинской ССР.
 1924 — Шарль Азнавур (наст. имя Шахнур Вахинак Азнавурян; ум. 2018), французский певец, автор песен и актёр армянского происхождения.
 1925 — Жан Тенгели (ум. 1991), швейцарский скульптор, представитель кинетического искусства.
 1927 — Джордж Ола (ум. 2017), американский химик, лауреат Нобелевской премии (1994).
 1930 — Марисоль Эскобар (ум. 2016), американская художница и скульптор венесуэльского происхождения.
 1933 
 Ирина Колпакова, артистка балета, балетмейстер, хореограф, педагог, народная артистка СССР.
 Чэнь Цзинжунь (ум. 1996), китайский математик, академик Китайской академии наук.
 1935 — Иван Чуйков (ум. 2020), российский художник, один из родоначальников московского концептуализма.
 1937
 Эльвира Араслы, советская и азербайджанская писательница и художница.
 Виктор Понедельник (ум. 2020), советский футболист, автор «золотого гола» сборной СССР в финале Кубка Европы 1960 года.
 1938 — Ричард Бенджамин, американский актёр и кинорежиссёр, лауреат премии «Золотой глобус».
 1939 — Пол Уинфилд (ум. 2004), американский актёр кино, театра, телевидения и озвучивания, лауреат премии «Эмми».
 1941 — Николай Олялин (ум. 2009), советский и украинский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист.
 1942 — Малика Сабирова (ум. 1982), таджикская артистка балета, педагог, народная артистка СССР.
 1943 — Бетти Уильямс (ум. 2020), британская пацифистка, основательница Сообщества мирных людей, лауреат Нобелевской премии мира (1976).
  — Юрий Рыбчинский, советский и украинский поэт-песенник, драматург, сценарист.
  — Джордж Бест (ум. 2005), североирландский футболист.
  — Кристин Штюкельбергер, швейцарская всадница, олимпийская чемпионка в личной выездке (1976).
 1948 — Евгений Мартынов (ум. 1990), советский композитор и эстрадный певец.
 1950 — Берни Топин, британский художник и автор текстов песен, постоянный соавтор Элтона Джона.
 1951 — Сергей Иванов (ум. 2000), советский и украинский киноактёр и кинорежиссёр, народный артист Украины.
 1959 — Стивен Моррисси, британский музыкант и поэт, в прошлом вокалист группы The Smiths.
 1960 — Хидэаки Анно, японский режиссёр кино и аниме.
  — Ван Сяошуай, китайский кинорежиссёр и сценарист.
 1969 — Карл Крейг, американский диджей и музыкант.
 1970 — Наоми Кэмпбелл, британская супермодель, киноактриса и певица.
 1972 — Евгений Ревенко, российский тележурналист, телеведущий и государственный деятель.
 1974 — Арсений Яценюк, украинский политик, премьер-министр Украины (2014—2016).
 1976 
 Сергей Жуков, российский певец, музыкант, участник поп-группы «Руки Вверх!».
 Даниэль Мезотич, австрийский лыжник и биатлонист. 
  — Джиннифер Гудвин, американская актриса.
  
 Люси Гордон (покончила с собой в 2009), британская киноактриса и фотомодель.
 Андрей Чадов, российский актёр театра и кино, продюсер.
  — Аполо Антон Оно, американский шорт-трекист, двукратный олимпийский чемпион, 9-кратный чемпион мира.
  — Микаэль Желабаль, французский баскетболист, чемпион Европы (2013).
  — Татьяна Волосожар, украинская и российская фигуристка, двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира, 4-кратная чемпионка Европы.
 
 Артуро Видаль, чилийский футболист.
 Новак Джокович, сербский теннисист, 21-кратный победитель турниров Большого шлема.
  — Кантен Маэ, французский гандболист, олимпийский чемпион (2020), двукратный чемпион мира.
 
 Антуан Бризар, французский волейболист, олимпийский чемпион (2020).
 Михо Такаги, японская конькобежка, двукратная олимпийская чемпионка.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие 22 мая

До XIX века 
 337 — Константин I Великий (р. 272), римский император.
 1455 — Генри Перси, 2-й граф Нортумберленд (р. 1394), английский дворянин и полководец в годы войны Алой и Белой розы.
 1540 — Франческо Гвиччардини (р. 1483), итальянский политик, мыслитель и историк эпохи Возрождения.
 1667 — Александр VII (в миру Фабио Киджи; р. 1599), 237-й папа римский (1655—1667).

XIX век 
 1849 — Мария Эджуорт (р. 1767), ирландская писательница.
 1856 — Огюстен Тьери (р. 1795), французский историк.
 1868
 Архимандрит Гавриил (Воскресенский) (р. 1795), первый русский историк философии.
 Юлиус Плюккер (р. 1801), немецкий математик и физик.
 1873
 Алессандро Мандзони (р. 1785), итальянский писатель и поэт.
 Иосиф Франц фон Аллиоли (р. 1793), германский католический богослов и педагог.
 1883 — Жак Бресс (р. 1822), французский математик.
 1885 — Виктор Гюго (р. 1802), французский писатель.
 1896 — Фёдор Бюлер (р. 1821), российский правовед и дипломат, глава Московского главного архива, писатель.

XX век 
 1922 — Карл Тейке (р. 1864), немецкий композитор, автор более 100 маршей и других произведений, дирижёр, гобоист.
 1924 — Виктор Ногин (р. 1878), российский революционер, первый нарком по делам торговли и промышленности.
 1932 — Изабелла Августа Грегори (р. 1852), ирландская писательница, драматург, собирательница фольклора.
 1949 — погиб Джеймс Форрестол (р. 1892), министр военно-морских сил США, первый министр обороны США.
 1967 — Лэнгстон Хьюз (р. 1902), американский писатель.
 1972
 Маргарет Резерфорд (р. 1892), английская актриса.
 Сесил Дэй-Льюис (р. 1904), британский поэт, писатель, переводчик, поэт-лауреат.
 1979 — Курт Йосс (р. 1901), немецкий артист балета, балетмейстер, педагог.
 1983 — Альбер Клод (р. 1899), бельгийский и американский биолог, лауреат Нобелевской премии (1974).
 1988 — Илья Зильберштейн (р. 1905), советский литературовед и литературный критик, искусствовед, коллекционер.
 1993 — Владимир Промыслов (р. 1908), советский государственный деятель, председатель исполкома Моссовета (1963—1985).
 1994 — Владимир Максимчук (р. 1947), руководитель ликвидации пожара на Чернобыльской АЭС, Герой России.
 1996 — Кронид Любарский (р. 1934), правозащитник и журналист.
 1997 — Алфред Херши (р. 1908), американский бактериолог и генетик, лауреат Нобелевской премии (1969).
 1998 — Джон Дерек (р. 1926), американский киноактёр, режиссёр, продюсер.
 2000 — Джон Артур Гилгуд (р. 1904), английский актёр, режиссёр.

XXI век 
 2004 — Михаил Воронин (р. 1945), советский гимнаст, двукратный олимпийский чемпион (1968), двукратный чемпион мира.
 2005 — Флоракис Харилаос (р. 1914), греческий государственный и политический деятель.
 2007 — Борис Бункин (р. 1922), советский и российский конструктор вооружения, дважды Герой Социалистического Труда.
 2008 — Роберт Лин Асприн (р. 1946), американский писатель-фантаст.
 2009 — Александр Межиров (р. 1923), русский советский поэт и переводчик.
 2012 — Алексей Ванин (р. 1925), актёр театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации.
 2016 — Велимир Живоинович (р. 1933), югославский (сербский) актёр и политический деятель.
 2017 — Ники Хэйден (р. 1981), мотогонщик, чемпион мира.

Приметы 
 Николин день. Никола Вешний
 Дождь на Николу — великая Божья милость.
 «Нет за мужика поборника — супротив Николы».
 «Никола на море спасает, Никола мужику воз подымает». Сколько в небе звезд — столько хороших дней в году будет.

См. также

Примечания